Elkview ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elkview (Pennsylvania), im Chester County
 Elkview (West Virginia), im Kanawha County